Mauk ist

der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mauk (1906–1983), deutscher Politiker (FDP)
 Paul Mauk (1900–1915), jüngster Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg
 Stefan Mauk (* 1995), australischer Fußballspieler

ein Ortsname:
 Mauk (Georgensgmünd), Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern